Nkambe steht für:

 Nkambe-Sprachen, eine Gruppe von Graslandsprachen in Kamerun und Nigeria
 Nkambé, eine Stadt in Kamerun